GOST steht für:
 German Operational Sea Training, Ausbildung deutscher Marineeinheiten beim britischen Fleet Operational Sea Training (bis 2020: Flag Officer Sea Training, FOST)
 Gossudarstwenny Standart, sowjetische bzw. russische Normen

GOSt steht für:
 Gymnasiale Oberstufe im Bildungssystem Deutschlands

GOST